Вацлав Конопка (; , , Варшавская губерния Царства Польского и Российской империи — , ) — польский скульптор.

В 1905—1909 годах обучался скульптуре в Краковской академии искусств под руководством Константы Лящка.

Жил и творил в Лодзи.

Автор нескольких памятников и бюстов в Лодзи, Константынув-Лодзинский, Казимеж-Лютомерский и др.

Наиболее известен как создатель более 80 надгробных памятников на Старом кладбище Лодзи.

Похоронен на том же лодзинском Старом кладбище.

Ссылки 
 Скульптуры Вацлава Конопки на Старом кладбище Лодзи 

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Польши
Выпускники Краковской академии искусств